Нуева Аустралија има више значења:

 Нуева Аустралија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуева Аустралија, Ел Коруко (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику